Кріс Еверт виграла змагання в одиночному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонаті Франції 1980, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (Чемпіонка)
  Біллі Джин Кінг (чвертьфіналістка)
  Венді Тернбулл (чвертьфіналістка)
  Вірджинія Вейд (3 коло)
  Діанне Фромгольтц (півфіналістка)
  Кеті Джордан (чвертьфіналістка)
  Гана Мандлікова (півфіналістка)
  Вірджинія Рузічі (фіналістка)
  Регіна Маршикова (знялась до початку турніру)
  Сью Баркер (знялась до початку турніру)
  Андреа Джегер (1 коло)
  Сільвія Ганіка (3 коло)
  Керолайн Столл (2 коло)
  Міма Яушовець (3 коло)
  Кейт Летем (1 коло)
  Беттіна Бюнге (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1980 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1980 у тенісі